Francesco Rizzitelli – pilota aeronautico italiano
 Ruggiero Rizzitelli – ex calciatore italiano